ILV est un sigle qui peut faire référence à :

 Institut Léonard de Vinci, en France ;
 Instituto Lingüístico de Verano (en français, Institut linguistique d'été), en espagnol, une organisation non gouvernementale religieuse évangélique SIL International ;
 indication de limitation de vitesse, une fonction de l'aide à la conduite automobile ;
 information sur le lieu de vente, une notion de marchandisage proche de la publicité sur le lieu de vente ;
 Institut des langues vivantes ou Institut de langues vivantes, dans certaines universités.